

Geografia 
 Argentina
 El Carmen – città della provincia di Jujuy
 Cile
 El Carmen – comune della regione del Bío Bío
 Colombia
 El Carmen – comune del dipartimento di Norte de Santander
 El Carmen de Viboral – comune del dipartimento di Antioquia
 El Carmen de Chucurí – comune del dipartimento di Santander
 Costa Rica
 El Carmen – distretto della provincia di San José
 Ecuador
 El Carmen – capoluogo del cantone di El Carmen
 El Salvador
 El Carmen – comune del dipartimento di Cuscatlán
 El Carmen – comune del dipartimento di La Unión
 Messico
 El Carmen – comune dello stato di Nuevo León

Trasporti 
 El Carmen – stazione della metropolitana di Madrid